A Copa Catarinense de Rugby é uma competição anual, onde clubes de Rugby do estado de Santa Catarina disputam para ver quem será o campeão. O campeonato é dividido em várias etapas, sempre dependendo da quantidade de equipes participantes. Em 2012 o campeão da copa passou a ganhar uma vaga para a disputar a Copa do Brasil de Rugby.

História 
Campeonato Catarinense de Rugby
Em 2006 o Campeonato Catarinense de Rugby era disputado no formato Seven-a-Side (sete jogadores por time), essa variação é muito popular na Europa e na Oceania, bastante usado para promover o esporte, no mesmo ano houve um unica e exclusiva disputa na categoria feminino. Em 2007 não ocorreu o campeonato. No ano de 2008, o campeonato retorna a ser disputado, e continua no formato de Seven-a-Side. Em 2009 a Federação Catarinense de Rugby (FECARU) assume a organização dos campeonatos regionais e mantem o formato anterior da competição. Em 2010 o campeonato se modifica e passa a ser disputado no formato Ten-a-Side (dez jogadores por time), também recebe uma nova proposta de premiação onde foram decidido os campeões e vice-campeões das taças de ouro, prata e bronze, o campeonato segue assim até a sua ultima edição ano de 2011.

Copa Catarinense de Rugby
Em 2012 a FECARU opta por mudar o nome da competição de Campeonato Catarinense de Rugby para Copa Catarinense de Rugby, neste ano também foi adotado um novo formato de competição o Rugby Union (quinze jogadores por time), a mudança foi em virtude do desenvolvimento do esporte em várias regiões do estado. O torneio torna-se classificatório, os campeões e vice-campeões dos torneios Rugby na Ilha, Copa Norte e Copa Oeste, classificam se para participar da Série A, o restante dos clubes ficam na Série B. Em 2012 o campeonato contou com 4 times Balneário Camboriú Rugby Clube, Costão Norte Rugby Clube, Desterro Rugby Clube e Goitaka Rugby Clube.

Campeonatos Anteriores 
Categoria  Adulto Masculino
Campeonato Catarinense de Rugby

outra forma de premiação do Campeonato Catarinense de Rugby

Copa Catarinense de Rugby

Categoria Adulto Feminino

Times de Santa Catarina 

* Equipes mistas de cidades e clubes diferente, combinado de alunos ou segunda representação de um clube no mesmo campeonato como  Desterro Juvenil ou Desterro B, não constam na lista.

Ver também 
  Copa do Brasil de Rugby
  Liga Sul de Rugby
  Copa Catarinense de Rugby Série B
  Cultura Inglesa Rugby na Ilha
 Copa Norte
 Copa Oeste
  Circuito Catarinense de Rugby Sevens
  Torneio Floripa Rugby Sevens
  Campeonato Fluminense de Rugby
  Campeonato Fluminense de Rugby Série B

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Catarinense de Rugby
 Facebook Oficial da Federação Catarinense de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Campeonato Catarinense de Rugby
2006 em Santa Catarina